

Sources 
 .
 Géoportail (dont ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps, pour des points de détails.

Vendenheim - Wissembourg